«Ри́мская» — станция Московского метрополитена, расположена на Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Чкаловская» и «Крестьянская застава». Открыта   года в составе участка «» — «». Одна из немногих станций московского метро, получивших название не по расположенному поблизости городскому объекту.

История 
Станция открыта 28 декабря  года в составе участка «» — «», после открытия которого в Московском метрополитене стало 157 станций.

Конструкция станции 
Станция «Римская» — колонная трёхсводчатая глубокого заложения. Сооружена по новому проекту — колонны и путевые стены опираются на сплошную монолитную плиту, нет подплатформенных помещений.

Внешний вид 
В проектировании художественного оформления станции принимали участие итальянские архитекторы Джампаоло Имбриги (Giampaolo Imbrighi) и Андреа Куатрокки (Andrea Quattrocchi). Для отделки пилонов и колонн использованы мраморы различных пород. Пилоны станции облицованы серым мрамором. Пол выложен чёрным, красным и серым гранитом.

Тема оформления станции — «Римские достопримечательности». Скульптором Л. Л. Берлиным и итальянскими художниками выполнены композиция «Фонтан», которая изображает младенцев Ромула и Рема — основателей Рима, а также четыре медальона.

В центральном зале нет ни одного указателя, чтобы не портилась перспектива. Зато есть фонтан — единственный в Московском метро.

Вестибюли и пересадки 
Пересадка на станцию «Площадь Ильича» Калининской линии осуществляется из северного торца центрального зала по эскалаторам. Вестибюли обеих станций находятся в общем подземном переходе: выход с «Римской» расположен ближе к лестничному сходу на улицу Золоторожский Вал.

Выход в город осуществляется через вестибюль по эскалаторам на Международную и Рабочую улицы, на шоссе Энтузиастов, площадь Рогожская Застава, к Рогожскому Валу и к платформе «Серп и Молот» Горьковского направления Московской железной дороги.

Со станции имеется наземная пересадка на станцию Москва-Товарная-Курская второго московского центрального диаметра МЦД-2.

Наземный общественный транспорт

Галерея

Станция в цифрах

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Колонные станции глубокого заложения
Таганский район
Станции метрополитена, построенные в 1995 году
Здания и сооружения, построенные в 1995 году в Москве